

Кади () — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства

Кади — річка в Кіясовському районі Удмуртії та Агризькому районі Татарстану